

Motorfietsen 
Motosacoche, afgekort MAG, een historisch Zwitsers motorfietsmerk
Ernst-MAG, een Duits historisch motorfietsmerk
Weber-MAG, een Duits historisch motorfietsmerk
Werner-MAG, een Oostenrijks historisch motorfietsmerk

Organisaties 
Motorrijders Actie Groep, een belangenvereniging van en voor motorrijders in Nederland
MAG: Motorcycle Action Group Belgium, een Belgische organisatie voor motorrijders 
Mines Advisory Group, Britse niet-gouvernementele organisatie tegen landmijnen
Monitor Action Group, een Namibische politieke partij

Divers 
FN MAG, een type geweer
MAG: Massive Action Game, een videogame voor de PlayStation 3
Metal Active Gas, gas gebruikt bij MIG/MAG-lassen
MAG (cryptografie), een cryptografisch algoritme
Madang Airport in Papoea-Nieuw-Guinea met MAG als IATA-luchthavencode